Margret Göbl – pattinatrice artistica su ghiaccio tedesca
 Otto Göbl – bobbista tedesco
 Robert Göbl – numismatico austriaco